«Печ» — венгерский футбольный клуб из одноимённого города, выступающий в Шопрони-лиге. Клуб основан в 1950 году. Домашние матчи команда проводит на стадионе «ПМФК», вмещающем 7 160 зрителей. «Печ» дважды был призёром чемпионата Венгрии и один раз побеждал в национальном кубке. Неоднократно участвовал в еврокубках.

Достижения 
Чемпионат Венгрии:
 Серебро (1): 1985/86
 Бронза (1): 1990/91
Кубок Венгрии:
 Обладатель (1): 1990
 Финалист (2): 1978, 1987
Кубок лиги:
 Финалист (1): 2009

Выступления в еврокубках 
 R = раунд

Известные игроки 

  Миклош Гаал
  Золтан Гера
  Паль Дардаи
  Петер Дистль
  Анталь Дунаи
  Эрнё Шоймоши

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Печ на UEFA.COM 
 Печ на foot.dk 
 Печ на weltfussballarchiv.com 
 Печ на soccerway.com 

Футбольные клубы Венгрии
Печ